Allierade kontrollkommissionen kan syfta på:

Allierade kontrollrådet – upprättades vid andra världskrigets slut 1945 av de fyra ockupationsmakterna i Tyskland
Allierade höga kommissionen, även kallad Kontrollkommissionen – ockupationsmakternas högsta myndighet i Västtyskland 1949–1955
Kontrollkommissionen – ett resultat av Mellanfreden i Moskva 1944 och hade som uppgift att övervaka denna fred i Finland